Albrekt I kan syfta på:

 Albrekt den store av Braunschweig
 Albrekt I av Sachsen
 Albrekt I av Tyskland